Nick Vincent Murphy – sceneggiatore e regista irlandese
 Nick Murphy – regista britannico
 Nick Murphy – cestista statunitense
 Nick Murphy (noto in passato come Chet Faker) – cantante australiano